Суперкубок УЄФА 2012 — 37-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2011–2012 лондонський «Челсі» та переможець Ліги Європи 2011–2012 мадридський «Атлетіко». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 31 серпня 2012 року. За підсумками гри титул володая Суперкубка УЄФА вдруге за свою історію здобув «Атлетіко Мадрид».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Статистика 

</div>

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2011—2012
 Ліга Європи УЄФА 2011—2012

Примітки

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2012 

2012 у футболі
2012
Футбольні змагання у Монако
Серпень 2012